Anata hace referencia a varios artículos:

Música y folclore
Anata (festividad andina)
Anata (instrumento), típico andino.
Anata (banda), grupo musical de Suecia.

Además
 Anata (impuesto), antigua obligación.
 Anata, pronombre japonés en la segunda persona del singular.